Rakovica (Belgrado), een gemeente binnen het Servische hoofdstedelijke district Belgrado
Rakovica (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
Rakovica (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Karlovac
Rakovica (Čajetina), een plaats in de Servische gemeente Čajetina